Achilleis – cykliczny epos grecki, niezachowany
 Achilleis – trylogia tragiczna Ajschlosa
 Achilleis – epos Stacjusza zachowany we fragmentach
 Achilleis Byzantina – epos bizantyjski
 Achilleis. Sceny dramatyczne – dramat Stanisława Wyspiańskiego
 Achilleida – wierszowany romans bizantyński z XV wieku.